Геа — многозначный термин:

 Геа — центр психического здоровья в Петах-Тикве, Израиль.
  — транспортная развязка на шоссе 4 в Израиле.
 Геа — название части шоссе №4 в Израиле на протяжении от Азора до Раананы.